Ateius ist der Name folgender Personen:

 Gaius Ateius, römischer Jurist, Schüler des Servius Sulpicius Rufus
 Gaius Ateius Capito († 22 n. Chr.), römischer Jurist, Schüler des Aulus Ofilius
 Gnaeus Ateius, römischer Töpfer